Abteigasse steht für:
 Abteigasse (Amorbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Amorbach
 Abteigasse (Heilsbronn), siehe Liste der Baudenkmäler in Heilsbronn
 Abteigasse (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg (A–L)